Straumen (Ibestad)
 Straumen (Kvæfjord)
 Straumen (Lyngen)
 Straumen (Nordland)